Vorobzja (district Medvenski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Vorobzja (district Soedzjanski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Vorobzja (rivier) - linker zijrivier van de Sejm in de Russische oblast Koersk